Toffoli est un patronyme italien porté notamment par :
 Louis Toffoli, peintre français;
 Tyler Toffoli, joueur de hockey sur glace;
 Tommaso Toffoli, scientifique italien connu pour la porte de Toffoli;
 Elisa Toffoli, chanteuse italienne plus connue sous le nom de scène d'Elisa.